Каарло «Калле» Кустаа Лаппалайнен (; 30 сентября 1877 — 9 мая 1965) — финский стрелок, призёр Олимпийских игр.

Каарло Лаппалайнен родился в 1877 году в Муртолахти, Великое княжество Финляндское. В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене он принял участие в соревнованиях по семи стрелковым дисциплинам, и завоевал серебряную и бронзовую медали.

Ссылки 
 

Стрелки на летних Олимпийских играх 1920 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Стрелки Финляндии